Cachrys lanata är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Cachrys lanata ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lanata